Parteniusz — imię męskie pochodzenia greckiego, od gr. przymiotnika parthénios, oznaczającego "panieński, dziewiczy, czysty, niewinny". 

Odpowiedniki w innych językach:
 łacina: Parthenius
 język angielski: Parthenius
 język francuski: Parthène
 język grecki: Parthénios
 język włoski: Partenio

Parteniusz imieniny obchodzi 7 lutego, jako wspomnienie św. Parteniusza z Lampsaku. 

Znane osoby noszące imię Parteniusz:
 Parteniusz z Nicei —  grecki poeta

Żeński odpowiednik: Partenia.

Zobacz też: 
 Saint-Parthem

Przypisy 

Męskie imiona greckie